Il singolare maschile del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Ken Rosewall 6-4, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Rod Laver (Campione)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)
 Tom Okker (semifinali)
 Ken Rosewall (finale)

 Jan Kodeš (terzo turno)
 Arthur Ashe (semifinali)
 Marty Riessen (quarti di finale)
 Cliff Richey (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1971